Camamilla (Matricaria recutita), planta herbàcia anual de la família de les asteràcies
 Camamilla americana (Tagetes minuta)
 Camamilla borda (Anthemis arvensis)
 Camamilla groga o camamilla de Maó (Santolina chamaecyparissus) 
 Camamilla dels Pirineus (Achillea ptarmica) 
 Camamilla pudent (Anthemis cotula) 
 Camamilla romana (Anthemis nobilis)
 Camamilla vera (Achillea millefolium) és una herba perenne que pertany a la família de les asteràcies